Příjmení Rydval, přechýleně Rydvalová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 František Rydval (* 1946), český skokan na lyžích
 Jindřich Rydval (?–1982), český fotbalista
 Petr Rydval (* 1968), český fotbalista

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení